L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis de Budapest se déroule du 11 au , sur terre battue en extérieur. Il s'agit d'un tournoi de la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits 
  Claire Liu, remplacée par  Dalma Gálfi
  Marta Kostyuk, remplacée par  Panna Udvardy
  Tereza Martincová, remplacée par  Marina Bassols Ribera
  Andrea Petkovic, remplacée par  Kamilla Rakhimova
  Elena Rybakina, remplacée par  Laura Pigossi
  Ajla Tomljanović, remplacée par  Ekaterine Gorgodze
  Wang Xinyu, remplacée par  Wang Xiyu
  Zheng Qinwen, remplacée par  Ana Bogdan

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
L'Américaine Bernarda Pera remporte son  WTA en dominant en finale la Serbe Aleksandra Krunić.

La paire Ekaterine Gorgodze / Oksana Kalashnikova remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Budapest
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Tennis en juillet 2022
Budapest
Sport en Hongrie en 2022